Alfoz (urbanisme), el nom que es donava durant l'edat mitjana al territori extramurs assignat a una vila durant la repoblació foral.
 Alfoz, un municipi de la província de Lugo, Galícia.
 Alfoz de Bricia, un municipi de la província de Burgos, Castella i Lleó.
 Alfoz de Lloredo, un municipi costaner de la comunitat autònoma de Cantàbria.
 Alfoz de Quintanadueñas, un municipi de la província de Burgos, Castella i Lleó.
 Alfoz de Santa Gadea, un municipi de la província de Burgos, Castella i Lleó.
 Alfoz de Toro, una de les comarques naturals i històriques de la província de Zamora.